Amphistichus är ett släkte av fiskar. Amphistichus ingår i familjen Embiotocidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Amphistichus